Орляко́вые:
 , или Птерисовые () — семейство папоротников порядка Многоножковые.
 Орляковые скаты () — семейство крупных скатов, обитающих в открытом море тропических и субтропических регионов.